La 1ª Divisão 2016-2017 è stata la 27ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 portoghese. La stagione regolare è iniziata l'8 ottobre 2016 e si è conclusa il 6 maggio 2017, prolungandosi fino al 27 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Sporting CP campione del Portogallo 2016-17 e qualificato alla Coppa UEFA 2017-18.
 Centro Social de São João e Os Vinhais retrocessi in 2ª Divisão 2017-18.

Play-off

Tabellone

Risultati

Semifinali

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Semifinali

Gara 1

Gara 2

Finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Gara 4

Supercoppa del Portogallo 
La 19ª edizione della competizione ha opposto lo , vincitore sia del campionato che della coppa nazionale, e il , finalista di entrambe le competizioni. Il trofeo è stato assegnato tramite una gara unica disputata sul campo neutro di Loulé.

Note

Collegamenti esterni 

Campionato portoghese di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2016
Calcio a 5 nel 2017